Klassieren bzw. Klassierung (zu Klasse ‚sortierte Gruppe‘) ist das Einsortieren von Objekten in eine bestehende Klassifikation. Beispiele sind:

 Klassieren (Verfahrenstechnik), das Trennen von Stoffgemischen
 Klasseneinteilung (Statistik), Einteilung statistischer Merkmale in Datengruppen (Klassen)
 Klassieren (Sprache), Verwendung des Wortes in Belgien, Luxemburg und der Schweiz